Jméno Panther nese více různých tanků:

 K2 Black Panther – jihokorejský hlavní bojový tank vyráběný od roku 2008
 Panther KF51 – německý hlavní bojový tank poprvé představený v roce 2022
 Panzerkampfwagen V Panther – německý střední tank vyráběný v letech 1943–1945